Ženská čtyřhra ASB Classic 2020 probíhala ve druhém lednovém týdnu roku 2020. Do deblové soutěže aucklandského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl kanadsko-americký pár Eugenie Bouchardová a Sofia Keninová, jehož členky do soutěže nezasáhly.

Vítězkami se staly nenasazené Američanky Asia Muhammadová s Taylor Townsendovou, které ve finále zdolaly americko-dánskou dvojici Serena Williamsová a Caroline Wozniacká po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej v této úrovni tenisu, respektive navázaly na devět párových titulů z okruhu ITF. Muhammadová vybojovala pátý deblový titul na okruhu WTA Tour a udržela tak finálovou neporazitelnost. Pro Townsendovou, která vylepšila finálovou účast z předchozího ročníku, to bylo první takové turnajové vítězství. Williamsová odehrála teprve třetí deblovou soutěž s jinou spoluhráčkou, než se sestrou Venus Williamsovou. Wozniacká, která až na výjimky přestala hrát čtyřhry po sezóně 2010, nastoupila do předposledního turnaje kariéry.

Nasazení párů 
  Caroline Dolehideová /  Johanna Larssonová (čtvrtfinále)
  Lara Arruabarrenová /  Renata Voráčová (1. kolo)
  Desirae Krawczyková /  Laura Siegemundová (čtvrtfinále, skreč)
  Kaitlyn Christianová /  Alexa Guarachiová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ASB Classic 2020